Kent je lahko:

Okrožja 
County of Kent, Anglija
Chatham-Kent, Ontario
Kent County, Delaware
Kent County, Maryland
Kent County, Michigan
Kent County, New Brunswick
Kent County, Rhode Island
Kent County, Teksas

Univerze 
Kent State University
University of Kent

Kraji 
Kent, Connecticut
Kent, Iowa
Kent, Illinois
Kent, Indiana
Kent, Minnesota
Kent, New York
Kent, Ohio
Kent, Oregon
Kent, Teksas
Kent, Washington
Kent City, Michigan

Ljudje 
Clark Kent
James Tyler Kent
Peter Kent
Arthur Kent
Rockwell Kent
William Kent
James Kent 
Corita Kent
Arthur Atwater Kent

Drugo 
Kent cigarete 
Kent (glasbena skupina)
HMS Kent
Duke of Kent
Kingdom of Kent
Earl of Kent
Ford Kent motor
Fort Kent, Maine
Kent Applicative Operating System
Kent Acres, Delaware
Kent City, Michigan
Kent Group National Park
Kent Island, Maryland
Kent Narrows, Maryland
Kent Recursive Calculator
Kentville, Nova Scotia
New Kent County, Virginija